Коры́тное () — село в Вижницком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2452 человека. Почтовый индекс — 59223. Телефонный код — 3730. Код КОАТУУ — 7320583501.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Вилавче переименовано в Корытное.

Местный совет 
59223, Черновицкая обл., Вижницкий р-н, с. Корытное.

Известные жители 
5 ноября 1944 в селе родился Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).

Примечания

Ссылки 
 Корытное на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области
 

Населённые пункты Вижницкого района